Van Damme nebo Vandamme může znamenat:

příjmení osob
 Albert Van Damme (*1940) – belgický cyklokrosař
 Dominique Joseph Vandamme (1770–1830) – francouzský generál
 Ivo Van Damme (1954–1976) – belgický atlet
 Jean-Claude van Damme (*1960) – herec
 Jelle Van Damme (*1983) – belgický fotbalista
 Johannes van Damme (1935–1994) – nizozemský inženýr
 Joseph van Damme (1940) viz José van Dam – belgický operní pěvec

jiný význam
 Memorial Van Damme – atletický mítink
 Van Damme State Park – přírodní park v Kalifornii

Rozcestníky - příjmení